Madácsi Imre (?) hangmérnök
Madácsi Imre (1977) Fideszes politikus, polgármester (Kisléta)